Albert V peut désigner :
 Albert V, duc de Saxe-Lauenbourg de 1356 à 1370 ;
 Albert V, duc d'Autriche de 1404 à 1439 ;
 Albert V, duc de Mecklembourg de 1412 à 1423 ;
 Albert V, duc de Bavière de 1550 à 1579 ;
 Albert V, duc de Saxe-Cobourg.